Shirley Fry e Doris Hart hanno battuto in finale Louise Brough e Margaret Osborne 1-6, 7-5, 6-2.

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Internazionali di Francia 1950